Lulu má více významů:

umění
 Lulu (film, 1914)
 Lulu (film, 1918)
 Lulu (film, 1953)
 Lulu (film, 1996)
 Lulu (film, 2002)
 Lulu (film, 2005)
 Lulu (film, 2006)
 Lulu (album) – album Lou Reeda a skupiny Metallica z roku 2011
 Lulu (Kuhlau) – opera Friedricha Kuhlaua z roku 1824
 Lulu (Berg) – opera Albana Berga z roku 1937

geografie
 Ludwigslust – město v Meklenbursku v Německu, přezdívané Lulu

lidé
Lulu (zpěvačka) (* 1948), vlastním jménem Lulu Kennedyová Cairnsová – skotská zpěvačka a herečka